Elsa & Fred steht für:

 Elsa & Fred (2005), spanisch-argentinischer Film von Marcos Carnevale
 Elsa & Fred (2014), US-amerikanisch-kanadisch-mexikanischer Film von Michael Radford